Anna mazowiecka – księżniczka mazowiecka, córka Siemowita III
 Anna mazowiecka – księżniczka mazowiecka, córka Siemowita IV
 Anna mazowiecka – księżniczka mazowiecka, księżna cieszyńska, żona Przemysława II
 Anna mazowiecka – księżniczka mazowiecka, żona Stanisława Odrowąża
 Anna Fiodorówna (Anna Holszańska, Anna Olszańska) – księżna mazowiecka do 1458, żona Bolesława Januszowica

Zobacz też 

 Anna czerska – księżniczka mazowiecka (czerska), księżna raciborska, żona Przemysława raciborskiego
 Anna płocka – księżniczka mazowiecka (płocka), księżna żagańska, żona Henryka V Żelaznego